ou , Franken est un patronyme flamand dérivé du prénom , assorti d'un suffixe génitif -en, indiquant une descendance. Franken est également le nom germanique des Francs.

Patronyme 

 Al Franken, né en 1951, comédien, écrivain, polémiste, humoriste et homme politique américain
 Laurent Franken, (1905-1976), arbitre belge de football
 Steve Franken (1932-2012), acteur américain
 Wallis Franken (1949-1996), top-model américaine d'origine allemande

Toponymie 
 Franken, commune française, située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace.

Patronyme flamand